Il singolare dell'Ordina Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Arnaud Clément.

Sjeng Schalken ha battuto in finale 3–6, 6–3, 6–2 Clément.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (quarti di finale)
  Roger Federer (quarti di finale)
  Guillermo Cañas (semifinali)
  Tommy Robredo (semifinali)

  Nicolas Escudé (secondo turno)
  Sjeng Schalken (campione)
  Arnaud Clément (finale)
  Julien Boutter (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2002
ATP Tour 2002